Кабалоєв Віталій Єрмакович (нар. 18 вересня 1996, Озрек, Лескенський район, Кабардино-Балкарія) — російський борець греко-римського стилю.
 Кабалоєв Заур Єрмакович (нар. 2 червня 1992, село Озрек, Кабардино-Балкарія) — російський борець греко-римського стилю.
 Кабалоєв Білар Емазайович (нар. 24 листопада 1917, село Старий Лескен Терської області, тепер село Анзорей Лескенського району Кабардино-Балкарії, Російська Федерація — 1 квітня 2009, місто Владикавказ, Російська Федерація) — радянський державний діяч.